Anglosaské příjmení Shaw [šó] nosí více osobností:

 Aiden Shaw (* 1966) – anglický hudebník, spisovatel a model irského původu
 Andrew Shaw (* 1991) – kanadský hokejový útočník
 Artie Shaw (1910–2004) – jazzový klarinetista a skladatel
 Bernie Shaw (* 1956) – britský zpěvák
 Bob Shaw (1931–1996) – britský spisovatel v žánru sci-fi
 Brewster Shaw (* 1945) – americký kosmonaut a funkcionář NASA
 Brian Shaw (* 1982) – americký profesionální strongman
 Doc Shaw (* 1992) – americký herec, zpěvák a raper
 Fiona Shaw (* 1958) – irská herečka a divadelní a operní režisérka
 George Bernard Shaw (1856–1950) – anglický spisovatel a dramatik irského původu, nositel Nobelovy ceny 
 George Shaw (1751–1813) – anglický botanik a zoolog
 Herbert Kenneth Airy Shaw (1902–1985) – anglický botanik
 Ian Shaw (egyptolog) (* 1961) – britský egyptolog
 Irwin Shaw (1913–1984) – americký spisovatel, scenárista a dramatik
 Lee Shaw (1926–2015) – americká jazzová klavíristka a skladatelka
 Lindsey Shaw (* 1989) – americká herečka
 Luke Shaw (* 1995) – anglický fotbalový obránce
 Martin Shaw (* 1945) – anglický herec
 Richard Norman Shaw (1831–1912) – britský architekt
 Robert Shaw (politik) (1774–1849) – britský bankéř a irský politik
 Sandie Shaw (* 1947) – britská zpěvačka
 Snowy Shaw (* 1968) – švédský bubeník, zpěvák a kytarista
 Steve Shaw (* 1963) – anglický profesionální tenista
 Tommy Shaw (* 1953) – americký kytarista a zpěvák
 Woody Shaw (1944–1989) – americký jazzový hudebník

ve fikci
 Deke Shaw – postava seriálu Agenti S.H.I.E.L.D.

jiný význam
 Shaw Tower (Vancouver) – mrakodrap v Kanadě
 Shawova letecká základna v USA